Fredrik Cleasson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière en senior avec le Djurgården Hockey dans l'Elitserien. Il est choisi par les Sénateurs d'Ottawa au cinquième tour en cent-vingt-sixième choix lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il part en Amérique du Nord en 2012 et est assigné par les Sénateurs aux Senators de Binghamton dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Sénateurs face aux Devils du New Jersey.

Le , les Sharks de San José l'échangent au Lightning de Tampa Bay en retour des droits du gardien Magnus Chrona.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 35 || 2 || 0 || 2 || 6 || 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 47|| 1|| 6||7 || 8||  || || || ||
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 70|| 3|| 8|| 11|| 51|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 75|| 3|| 26|| 29|| 39|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH ||74 ||4 || 15|| 19||42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 55 || 3 || 7 || 10 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 3 || 8 || 11 || 4 || 14 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 64 || 1 || 6 || 7 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH ||37 ||2 ||4 ||6 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH ||47 ||3 ||16 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||47 ||0 ||14 ||14 ||20 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2022-2023 || HK CSKA Moscou || KHL ||  || 

| 161 || 7 || 21 || 28 || 62 || 14 || 0 || 3 || 3 || 4

Au niveau international

| 2010 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Choix de repêchage du Severstal Tcherepovets
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse